A legmagasabb átlagok módszere a pártlistás választási rendszerekben a mandátumok kiosztásának egy módja. A módszer lényege, hogy az egyes politikai pártokra leadott szavazatok számát sorban elosztjuk egy meghatározott osztósorral; az így kapott legmagasabb hányadosokhoz tartozó pártok kapják a mandátumokat. A legelterjedtebb ilyen módszer a d'Hondt-módszer, amelynek az osztósora a pozitív egész számok sorozata (1, 2, 3, 4,…); a Sainte-Laguë-módszer a pozitív páratlan számokkal végzi az osztásokat (1, 3, 5, 7,…). Ez utóbbi módszeren szoktak apróbb változtatásokat végezni, például az első osztó 1,4-re való növelését, ami az első néhány mandátum kiosztásánál a nagyobb szavazótáborral bíró pártokat részesíti előnyben. Egy másik, legmagasabb átlagokkal dolgozó módszer az ún. Imperiali (osztósora: 2, 3, 4,…), amelyet a belga önkormányzati választásokon használnak.

A d'Hondt- és a Sainte-Laguë-módszerek összehasonlítása

A változtatás nélküli Sainte-Laguë-módszer eltéréseket mutat

Változtatással a módszerek jobban hasonlítanak egymásra 

Választási rendszerek
Arányos választási rendszerek
Listás választási rendszerek